À propos peut désigner :
 À propos, une maison d'édition française ;
 À propos, une émission radiophonique canadienne.

Voir aussi 
 À propos de, une fenêtre présente dans de nombreux logiciels
 Sens de l'à-propos, l’aptitude à effectuer une action de circonstance